Pont-à-Celles is een plaats en gemeente in de Belgische provincie Henegouwen. De gemeente telt iets meer dan 17.000 inwoners.

Kernen

Deelgemeenten

Demografische ontwikkeling

Demografische ontwikkeling voor de fusie 

 Bron:NIS - Opm:1831 t/m 1970=volkstellingen; 1976= inwoneraantal op 31 december

Demografische ontwikkeling van de fusiegemeente 
Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.

Bronnen:NIS, Opm:1806 tot en met 1981=volkstellingen; 1990 en later= inwonertal op 1 januari

Geschiedenis 
Op het eind van het ancien régime werd Pont-à-Celles een gemeente. In 1841 werd het gehucht Luttre afgesplitst als zelfstandige gemeente.

Bezienswaardigheden 

 De Église Saint-Jean Baptiste

Politiek

Resultaten gemeenteraadsverkiezingen sinds 1976 
(*) 1976: PCB (2,21%) / 1982: ICS (0,72%), UDRT (2,18%), Votez W. (2,92%) / 2000: I.C.I. (3,47%) / 2012: UC (4,06%), Wallonie d'Abord! (2,44%) / 2018: DéFI (4,02%).De zetels van de bestuursmeerderheid worden vet aangegeven. De grootste partij is in kleur.

Burgemeesters 
 1989-2018: Christian Dupont
 2003-2006: Jean Painblanc (plaatsvervangend)
 2006-2009: Jean-Marie Buckens (plaatsvervangend)
 2019-heden: Pascal Tavier

Verkeer 
De gemeente kent drie stations: station Luttre en station station Obaix-Buzet aan spoorlijn 124 en station Pont-à-Celles aan spoorlijn 117.

Sport 
Voetbalclub Pont-à-Celles-Buzet is aangesloten bij de KBVB en speelde er een seizoen in de nationale reeksen.

Externe link
 Website van de gemeente

Plaats in Henegouwen